Alieno da è un film del 1971 scritto e diretto da Antonio Bido e interpretato da attori non professionisti.

Trama

Distribuzione
Come il suo primo film Dimensioni (1970) anche Alieno da all'inizio viene proiettato in rassegne specializzate e Cine Club e solo nel 2019 viene finalmente editato nel DVD dal titolo Antonio Bido Early Films su etichetta Digitmovies.

Collegamenti esterni 

Film drammatici